Список найпоширеніших прізвищ в Україні

 Список складено на основі досліджень товариства українських родовідників РІДНІ (ridni.org) станом на 2013 рік з урахуванням адміністративного устрою України, що діяв на той час.
 № — місце в рейтингу, % — процент відносно 1-го місця (прізвище Мельник).
 Класифікацію і походження прізвищ зроблено на основі праці Юліана Редьки «Сучасні українські прізвища» та з використанням: Словник української мови у 20 томах та Словник української мови в 11 томах. У разі відсутності прізвища у зазначених працях, були використані інші джерела, вказані знизу цієї вікі-статті.
 Якщо жіноча й чоловіча форми прізвища не є однаковими, тоді у списку вони подаються окремо.
 У стовпчику Прізвище крім українською мовою може бути вказане написання іншими мовами у разі, якщо це прізвище напряму або опосередковано має іншомовне походження, або є розповсюдженим серед національних меншин в Україні.
 У стовпчику Найвідоміші носії наведені посилання на статті про людей, які народилися чи проживали довгий час на території сучасної України.

Алфавітний список

100 найпоширеніших прізвищ в Україні

Джерела 
 Товариство українських родовідників РІДНІ (ridni.org) // Карта поширення прізвищ України 
 Редько Ю. К.  Сучасні українські прізвища. // Відповідальний редактор — доктор філологічних наук І. І. Ковалик. Київ, 1966 
 Словник української мови у 20 томах / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. — К. : Наукова думка, 2010 — . — ISBN 978-966-00-1050-5.
 Словник української мови в 11 томах — Київ: Наукова думка, 1970—1980.
 Великий тлумачний словник сучасної української мови : Близько 170 000 слів / укл. та гол. ред. В'ячеслав Бусел. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. — 1440 с. — ISBN 966-569-013-2.
 Словарь української мови, Словник української мови Грінченка 1907.
 Скрипник, Лариса Григорівна. Власні імена людей: слов.-довід. / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; ред. В. М. Русанівський; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — 3-тє вид., випр. — Київ: Наук. думка, 2005. — 334 с. : іл.
 Класифікація українських прізвищ, утворених від назв на позначення осіб за ознаками зовнішності // Оксана Чорноус, Приватний вищий навчальний заклад Кропивницький інститут державного та муніципального управління 
 Назви тварин як лексична база творення українських прізвищ // К. О. Фартушняк, відділення довузівської підготовки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
 РОЛЬ РІЗНИХ КЛАСІВ ЛЕКСИКИ У ТВОРЕННІ ПРІЗВИЩ ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ // Наталя БУЛАВА // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 1(35) 2016 УДК 81'373.232.1
 У СВІТІ ІМЕН І ПРІЗВИЩ // Остапенко О. В. 
 Історія імен та прізвищ рідного краю // Олег Чорногуз. ТОВ «На Урок» 
 Словарь української мови (Словарь украинскаго языка). Борис Грінченко. 
 Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник // Людмила Томіленко // National Academy of Sciences of Ukraine 2019 
 Походження прізвищ жителів Городищенського району (Антропонімічний довідник) // Городище.інфо 
 Еврейские фамилии // Иудаизм и евреи © 2002–2022 «Толдот Йешурун»
 © 2022 Slovnyk.me
 Скрипник, Лариса Григорівна. Власні імена людей : слов.-довід. / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; ред. В. М. Русанівський; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – 3-тє вид., випр. – Київ: Наук. думка, 2005. – 334 с. : іл.
 Трійняк І. І. Словник українських імен. Київ, 2005. 509 с.
 ХВІЩУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ УДК 811.161.2’373.232.1(477.82-24)(043.3) ДИСЕРТАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ м. НОВОВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 576с. — ISBN 978-966-10-2353-5
 Словничок з творів Івана Франка // © 2023 zbruc.eu
 Тлумачний словник російської мови Д. Н. Ушакова. © "АСТ, Астрель", Москва, 2000. Близько 85,850 словникових статей

Українські прізвища
Списки:Статистика
Прізвища від назви ремесла
Списки українських осіб